Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Italië. IJsland heeft geen ambassade in Italië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Italië
IJslandse